Ruuth est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1746-1820), gouverneur général de Poméranie suédoise
 (né en 1990), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois